Ломная — река в России, протекает по Каргасокскому району Томской области. Устье реки находится в 10 км от устья реки Ельцовой по левому берегу. Длина реки составляет 15 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010600112115200028198.

Примечания

Топографическая карта 
 

Бассейн Берёзовки (приток Пайдугины)
Реки Каргасокского района